Rifles oder The Rifles steht für:

 The Rifles, Kurzname RIFLES, Regiment der British Army
 95th Rifles, auch bekannt als Rifle Brigade, ehemaliges Regiment der British Army
 The Rifles (Band), britische Independent-Rock-Band

Siehe auch:
 Rifle